Барнардия () — род травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Многолетние травы. Луковица туникатная. Листья прикорневые, сидячие, от линейных до почти яйцевидных. Стебель прямостоячий, простой, голый.

Соцветие — конечная, обычно многоцветковая кисть; прицветники мелкие, перепончатые; цветоножки членистые. Листочков околоцветника 6, свободные или слегка сросшиеся у основания. Тычинок 6; нити тонкие или слегка расширенные к основанию. Завязь 3-гнёздная. Плод — локулицидная, шаровидная или обратнояйцевидная коробочка. Семена чёрные, иногда угловатые.

Таксономия 
,  12: t. 1029 (1826).

Род назван в честь британского биолога .

Синонимы

Виды 
Род включает 2 вида:
  — растёт в Китае, Корее, Японии и России (Приморский край, остров Сахалин)
  — растёт в Ливии, Тунисе, Алжире и Испании (Балеарские острова)

Примечания

Литература 
 
 

Гиацинтовые
Таксоны растений, названные в честь людей